Fontvieille – miejscowość i gmina we Francji w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Fontvieille – dzielnica (dystrykt) Monako